

Вевеж — село в гміні Вонсош Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Вевеж — село в гміні Ходув Кольського повіту Великопольського воєводства